Crasville pode se referir a:
 Crasville (Eure)
 Crasville (Mancha)

Desambiguações de topônimos